Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2016 vond plaats van 15 tot en met 21 augustus 2016 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 88e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2016. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Voor het toernooi hadden 24 speelsters uit de top 30 zich ingeschreven – twee van hen hadden zich evenwel kort voor aanvang van het toernooi wegens blessures afgemeld: Serena Williams (titelhoudster) en Petra Kvitová.

Het vijftiende reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Duitse Angelique Kerber in twee sets. Plíšková wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de tweede van 2016. Zij incas­seerde US$ 515.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens verloor haar openingspartij van de Franse kwalificante Alizé Cornet.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Chan Hao-ching en Chan Yung-jan, de zussen uit Taiwan, waren het tweede reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De als eerste geplaatste Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic verloren hun openingspartij (in de tweede ronde, wegens een vrijstelling).

Het als zevende geplaatste duo Sania Mirza en Barbora Strýcová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Martina Hingis en Coco Vandeweghe in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Indiase Mirza had daarnaast al 37 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Strýcová achttien.

De Belgische Kirsten Flipkens had samen met Belinda Bencic (Zwitserland) een wildcard voor het toernooi gekregen. Zij verloren in de eerste ronde van Bertens en Larsson.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden wonnen hun openings­partij (van Flipkens/Bencic, dus). Zij lieten echter verstek gaan voor de tweede ronde, wegens luchtwegproblemen van Bertens.

Geplaatste teams

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Cincinnati 2016
Cincinnati